Чемпионат Москвы по футболу 1923 (весна) стал ХХ-м первенством столицы и первым, проведенным после реорганизации футбола, предпринятой спортивным руководством ВСФК (Высшим советом физической культуры) РСФСР.

Турнир был проведен в сжатые сроки по «олимпийской» системе. Лучшие восемь команд соревновались в старшей категории. Победителем среди первых (главных) команд стала  «Красная Пресня», обыгравшая в финале «Яхт-клуб Райкомвода» со счетом 2:0.

Реорганизация футбола в 1922 - 1923 годах 
ВСФК, созданный постановлением ВЦИК, своей властью расформировал Московскую футбольную лигу (МФЛ), созданную в 1909 году и на протяжении 13 лет являвшуюся высшим футбольным органом Москвы. Ее функции были переданы МГСФК (Московскому губернскому совету физической культуры), точнее, секции спортивных игр при этом совете.

Наряду с футбольной лигой прекратили свое существование или пережили существенную реструктуризацию старые московские клубы с многолетней историей - ОЛЛС, ЗКС, ОФВ, КФС, СКЛ и другие. Их площадки и собственность перешли в ведение новых спортивных организаций. Решение о закрытии старых клубов было принято еще осенью 1922 года, но МФЛ обратилась к советским спортивным организациям с письмом с просьбой не закрывать клубы сразу, а дать время спортсменам этих клубов и персоналу на постепенный переход под юрисдикцию новых владельцев. Эта просьба была удовлетворена в ноябре 1922 года, в результате многие клубы сумели практически полностью сохраниться в «новых» условиях, изменив названия и представительство на «пролетарские» (так, МКС стал «Красной Пресней», ОЛЛС - ОППВ, ядро футбольной команды новообразованного общества «Динамо» состояло из игроков КФС и т. д.).В свете указанных событий первоначально было принято решение не проводить весеннее первенство. Однако постепенно футбольная жизнь Москвы стала приобретать стройные рамки и МГСФК все же нашел возможность для организации и проведения весеннего первенства, пусть и в сильно сжатом виде.

Ход турнира

Участники (старшая категория) 
Восемь сильнейших команд были определены в старшую категорию, где соревновались четырьмя командами.

 «Красная Пресня» (преемственно бывший МКС)
 «Динамо» (в большинстве игроки бывшего КФС)
 ОППВ (преемственно бывший ОЛЛС)
 «Моссовет» (в большинстве игроки бывшего ЗКС)
 «Яхт-клуб райкомвода» (преемственно бывший СКЗ)
 «Красное Орехово» (преемственно бывший КСО)
 МСПО (в большинстве игроки бывшего СКЛ)
 «Русскабель» (клуб существовал с 1916 года, также усилился рядом футболистов расформированных клубов)

Турнирная сетка (первые команды)

Матчи (первые команды)

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Тосмена 
«Красная Пресня», как победитель весеннего первенства, участвовала в традиционном матче на Кубок Тосмена с весенним чемпионом Петрограда - командой «Коломяги». 22 июля в Петрограде сильнее были представители северной столицы - 3:1.

Турниры младших команд 
В аналогичных турнирах победили:

 II команды - «Яхт-клуб райкомвода»
 III команды -  «Яхт-клуб райкомвода»
 IV команды - «Моссовет»

Младшая категория 

 Главные команды - «Труд и творчество» (Симоновский рабочий спортивный кружок)
 II команды - АКС (Астаховский Клуб Спорта)
 III команды - Клуб имени Каляева

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Материалы спортивной периодики 1923 г.(в изложении)

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР